carte blanche (fr. biała karta) – możliwość swobodnego działania, wolna ręka, nieograniczone pełnomocnictwo otrzymane od kogoś
 Carte blanche – polski film w reżyserii Jacka Lusińskiego
 Carte blanche – książka Jacka Lusińskiego
 Carte blanche – książka Jefferya Deavera
 Carte Blanche – album Rachida Tahy z 1997
 Carte Blanche – album Phat Kata z 2007
 Carte Blanche – album DJ-a Snake’a z 2019